Jason Crossman (né le  à Montpellier en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2009-2010 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 22 || 0 || 2 || 2 || 10 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2010-2011 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 23 || 0 || 2 || 2 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2011-2012 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 25 || 1 || 3 || 4 || 10 || 13 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2012-2013 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 1 || 1 || 24 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2013-2014 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 26 || 0 || 3 || 3 || 32 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 0 || 6 || 6 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

Statistiques internationales 

| 2007 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 || -5 ||align="left"|  de la Division , Groupe A
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5 || 5 || 1 || 6 || 8 || +13 ||align="left"|  de la Division , Groupe A
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || +1 ||align="left"|  de la Division , Groupe A
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 1 || 0 || 1 || 10 || -6 ||align="left"|  de la Division , Groupe A

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Montpellier
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Brest Albatros Hockey
Défenseur de hockey sur glace